Příjmení Liščák nese více osobností:

 Jozef Liščák (1947–2022) – slovenský politik
 Róbert Liščák (* 1978) – slovenský hokejový útočník
 Vladimír Liščák (* 1954) – český sinolog
 Vladislav Liščák (* 1947) – slovenský a československý politik